Il campionato sudamericano di pallavolo femminile Under-23 (Under-22 fino al 2014) è una competizione pallavolistica, organizzata dalla CSV, per squadre nazionali sudamericane, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 23 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni

Campionato sudamericano di pallavolo femminile Under-23